Neukamp bezeichnet:

 Neukamp (Lennestadt), Stadtteil von Lennestadt, Nordrhein-Westfalen
 Neukamp (Putbus), Stadtteil von Putbus auf Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Neukamp ist der Familienname von:

 Ernst Neukamp (1852–1919), deutscher Jurist
Siehe auch:
 Neuer Kamp
 Neuenkamp
 Nijkamp